Moll de l'os, material que es troba en determinats ossos.
 Moll (port), infraestructura que permet embarcar i desembarcar amb facilitat d'una nau.
 Moll, diversos peixos del gènere Mullus:
 Moll de roca (Mullus barbatus)
 Moll de fang (Mullus surmulentus)
 Francesc de Borja Moll i Casasnovas (Ciutadella, 1903 - Palma, 1991), lingüista i filòleg menorquí.
 Editorial Moll, editorial mallorquina fundada el 1934 pel filòleg Francesc de Borja Moll